Dwie choroby kukurydzy:
 Fuzarioza kolb kukurydzy
 Fuzaryjna zgorzel łodyg kukurydzy